Баязет— многозначное слово.

 Баязет (устар., правильнее Баязид — по имени Баязида I) — город и крепость на Ближнем Востоке, в современной Турции.
 «Баязет» — роман Валентина Пикуля.
 «Баязет» — российский телевизионный сериал 2003 года по одноименному роману Валентина Пикуля.
 «Баязет» — трагедия Жана Расина.
 Баязет-бей (ум. 1824) — едисанский мурза, полковник Ногайского казачьего войска.

См. также 
 Баязид
 Оборона Баязета